JBO steht als Abkürzung für:
 James Blast Orchester, J.B.O., deutsche Fun-Metal-Band
 Jerusalem Baroque Orchestra, israelisches Orchester für Alte Musik
 Jodrell Bank Observatory, Radioteleskop in England
 Jugendblasorchester

jbo steht für:
 Lojban (Sprachencode nach ISO 639), eine konstruierte Sprache

JBO